Bouhours ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Bouhours (1628–1702), Jesuitenpriester, Philologe, Historiker und Verfasser religiöser Werke
 Émile Bouhours (1870–1953), französischer Radrennfahrer
 Samuel Bouhours (* 1987), französischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Bouhourt